5000 meter for herrer under sommer-OL 2012 i London blev afviklet den 8. – 11. august 2012 på det Olympiske stadion.

Resultater

Runde 1 

Kvalifikationskrav: De første 5 i hvert heat (Q) plus udøverne med de 5 hurtigste tider (q) kvalificerer sig.

Heat 1

Heat 2

Finale 

Kommentarer: Q- Kvalificeret efter placering
q – Kvalifisert på tid 
PB – Personlig rekord
NR – Nationalrekord
SB – Årsbeste
DQ – Diskvalifisert
DNS – Startet ikke
DNF – Fuldførte ikke

Referencer 

5000 m mænd